Concattedrale di Sant'Andrea a Carrara
 Concattedrale di Sant'Andrea a Mantova
 Concattedrale di Sant'Andrea a Venosa
 Concattedrale di Sant'Andrea a Veroli